Le championnat d'Europe masculin de basket-ball des 20 ans et moins 2012 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 20 ans et moins. 16 équipes nationales participent à la compétition. La compétition a eu lieu dans les villes de Ljubljana, Domžale et Kranjska Gora en Slovénie du 12 au 22 juillet 2012. La Lituanie remporte le championnat pour la deuxième fois après le titre de 1996.

Équipes participantes

Phases de groupes

Premier tour 

Les seize équipes sont réparties en quatre groupes (A-D) de quatre équipes. Les trois premiers de chaque groupe se dirigent vers le deuxième tour. Les équipes éliminées sont regroupées dans un poule distincte (groupe G) et se disputent les places 13 à 16 lors de matchs de classement.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Deuxième tour 

Les douze équipes qualifiées du premier tour sont réparties en deux groupes (E-F) de six. Les quatre meilleurs de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les trois premiers des groupes A et B se retrouvent dans le groupe E tandis que les 3 premiers des groupes C et D se retrouvent dans le groupe F. Les équipes issues du même groupe au premier tour ne se rencontrent pas. Les deux derniers de chaque groupe vont se disputent les places 9 à 12 au classement.

Les équipes gardent les résultats contre les équipes de son groupe au premier tour et toujours en course au second tour.

Groupe E

Groupe F

Tour de classement 

Les 4 derniers des 4 groupes du premier tour disputent ce tour de classement. Les équipes affrontent deux fois chaque adversaire.

La division A passant à 20 équipes (au lieu de 16) à partir de l'édition 2013, aucune équipe n'est reléguée en division B.

Groupe G

Phases éliminatoires

Phase finale

Matchs de classement (5 à 8)

Matchs de classement (9 à 12)

Classement final

Récompenses 
 Vainqueur : 

 Meilleur joueur de la compétition :  Léo Westermann

 Cinq majeur de la compétition :
  Léo Westermann 
  Klemen Prepelič
  Edgaras Ulanovas
  Dani Díez
  Rudy Gobert

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

2012
Basket-ball masculin moins de 20 ans
Basket-ball masculin moins de 20 ans 2011
Championnat Europe Basket-ball masculin moins de 20 ans
Europe masculin moins de 20 ans
Sport en juillet 2012
Compétition de basket-ball en Slovénie